Иустин:

 Иустин (1910—1986) — епископ Румынской православной церкви, с 1977 года — её предстоятель.
 Иустин Руссолилло (1891—1955) — святой, итальянский католический священник.
 Иустин — святой, один из первых епископов Кьети, Италия.
 Иустин (†310) — святой, один из первых епископов Сипонто, Италия.
 Иустин Философ (†165) — святой, философ, мученик, один из апологетов и отцов церкви.

 Иустин (Вишневский) (1751—1826) — епископ пермский и екатеринбургский.
 Иустин (Игнатьев) (1823 — после 1868) — единоверческий иеродиакон Русской православной церкви, бывший старообрядческий епископ Тульчинский Белокриницкой иерархии.
 Иустин (Колотурос) (род. 1918) — епископ неканонической ИПЦ Греции (Синод Хризостома); с 1980 года — митрополит Эврипский и Эввийский.
 Иустин (Мальцев) (1891—1950) — епископ Русской православной церкви, епископ Казанский и Чистопольский.
 Иустин (Михайлов) (нач. XIX века — 1879) — епископ Владимирский и Суздальский.
 Иустин (Охотин) (1823—1907) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Херсонский и Одесский.
 Иустин (Полянский) (ум. 1903) — русский духовный писатель.
 Иустин (Попович) (1894—1979) — православный богослов, святой Сербской православной церкви.
 Иустин (Пырву) (1919—2013) — священнослужитель Румынской православной церкви, архимандрит, настоятель монастыря Петру Водэ.
 Иустин (Стефанович) (род. 1955) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Жичский.
 Иустин (Трипольский) (1741—1809) — игумен Русской православной церкви, игумен Акатова воронежского монастыря.